Ландша́фтная архитекту́ра ( — пейзаж, местность;  — "пейзажное строительство") — объёмно-пространственная организация территории, объединения природных, строительных и архитектурных компонентов в целостную композицию, несущую определённый художественный образ. Подобно архитектуре и градостроительству ландшафтная архитектура относится к пространственным видам искусства.

Формирование комфортной и эстетически полноценной среды осуществляется с помощью природных материалов (рельеф, вода, растительность и т. д.) и архитектурных сооружений, при этом предполагается сохранение существующих и создание искусственных пейзажей, проектирование систем озеленения и рекреационных зон. В отличие от садово-паркового искусства сфера ландшафтной архитектуры значительно шире, она состоит в организации многих компонентов пространственной среды жизнедеятельности человека. Близкая область профессиональной деятельности — дизайн среды (средовой дизайн), постмодернистская разновидность  — ленд-арт.

Ландшафтная архитектура в России 
Лучшими образцами ландшафтной архитектуры в России являются:
 Архангельское — Государственный музей-усадьба Архангельское, Красногорский район Московской области.
 Кусково — Московский музей-усадьба Кусково.
 Петергоф — дворцово-парковый ансамбль Петергоф.

См. также 
 Интерьерное озеленение
 Садово-парковое искусство
 Ландшафтный дизайн

Примечания

Литература 
 Ожегов, С. История ландшафтной архитектуры — М. : Архитектура-С, 2003. — 232 с.
 Родичкина, И. Д. Ландшафтная архитектура — Краткий справочник архитектора — Киев. Будивэльнык, 1990. — 336 с.

Ссылки 
 История ландшафтной архитектуры
 Московское объединение ландшафтных архитекторов